W.I.T.C.H., fantasy/szuperhős típusú képregénysorozat
W.I.T.C.H., olasz–francia televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat
W.I.T.C.H. (videójáték)